Dit is een lijst van planetoïden 23401-23500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (23401) - || 1968 OE1|| 25 juli 1968 || G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev
|-
| (23402) Turchina || 1969 TO2|| 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (23403) - || 1971 FB || 24 maart 1971 || T. Gehrels
|-
| (23404) - || 1972 RG || 15 september 1972 || T. Gehrels
|-
| (23405) Nisyros || 1973 SB1|| 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (23406) - || 1977 QO3|| 23 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (23407) - || 1977 RG19|| 9 september 1977 || C. M. Olmstead
|-
| (23408) - || 1977 TU3|| 12 oktober 1977 || Purple Mountain Observatory
|-
| (23409) - || 1978 QF1|| 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (23410) - || 1978 QK2|| 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (23411) - || 1978 ST7|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (23412) - || 1978 UN5|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (23413) - || 1978 VQ9|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (23414) - || 1979 MP1|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (23415) - || 1979 MQ3|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (23416) - || 1979 MU4|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (23417) - || 1979 MU6|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (23418) - || 1979 QM3|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (23419) - || 1980 FQ1|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (23420) - || 1981 DO || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (23421) - || 1981 DR || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (23422) - || 1981 DF1|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (23423) - || 1981 EA3|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (23424) - || 1981 EU9|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (23425) - || 1981 EL12|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (23426) - || 1981 EB16|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (23427) - || 1981 EF16|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (23428) - || 1981 EL18|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (23429) - || 1981 EO35|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (23430) - || 1981 EO38|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (23431) - || 1981 EA45|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (23432) - || 1981 EF47|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (23433) - || 1981 UU22|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (23434) - || 1981 UB23|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (23435) - || 1981 UZ24|| 25 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (23436) - || 1982 UF8|| 21 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (23437) - || 1984 SJ1|| 27 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (23438) - || 1984 SZ5|| 21 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (23439) - || 1986 PP || 1 augustus 1986 || E. F. Helin
|-
| (23440) - || 1986 QH1|| 27 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (23441) - || 1986 QW1|| 27 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (23442) - || 1986 QJ2|| 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (23443) - || 1986 TG1|| 4 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (23444) Kukučín || 1986 TV6|| 5 oktober 1986 || M. Antal
|-
| (23445) - || 1987 QY7|| 21 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (23446) - || 1987 SJ2|| 19 september 1987 || E. W. Elst
|-
| (23447) - || 1987 VG || 15 november 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (23448) - || 1988 BG || 18 januari 1988 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (23449) - || 1988 BG5|| 28 januari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (23450) - || 1988 CB4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (23451) - || 1988 CO7|| 15 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (23452) Drew || 1988 QF || 18 augustus 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (23453) - || 1988 QR || 19 augustus 1988 || R. H. McNaught
|-
| (23454) - || 1988 XU2|| 1 december 1988 || P. Jensen
|-
| (23455) Fumi || 1988 XY4|| 5 december 1988 || T. Nakamura
|-
| (23456) - || 1989 DB || 26 februari 1989 || K. Suzuki, T. Furuta
|-
| (23457) Beiderbecke || 1989 GV6|| 5 april 1989 || M. Geffert
|-
| (23458) - || 1989 RY1|| 6 september 1989 || E. F. Helin
|-
| (23459) - || 1989 ST4|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (23460) - || 1989 SX9|| 26 september 1989 || H. Debehogne
|-
| (23461) - || 1989 TM4|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (23462) - || 1989 TU4|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (23463) - || 1989 TX11|| 2 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (23464) - || 1989 TN15|| 3 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (23465) - || 1989 UA1|| 24 oktober 1989 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (23466) - || 1990 DU4|| 28 februari 1990 || H. Debehogne
|-
| (23467) - || 1990 QS3|| 20 augustus 1990 || E. F. Helin
|-
| (23468) - || 1990 SS3|| 20 september 1990 || T. Seki
|-
| (23469) - || 1990 SY3|| 22 september 1990 || B. Roman
|-
| (23470) - || 1990 SO8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (23471) - || 1990 TH3|| 15 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (23472) - || 1990 TZ10|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (23473) Voss || 1990 TD12|| 11 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (23474) - || 1990 UX1|| 20 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (23475) - || 1990 VM2|| 13 november 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (23476) - || 1990 VE4|| 15 november 1990 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (23477) - || 1990 WS1|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (23478) - || 1991 BZ || 21 januari 1991 || T. Seki
|-
| (23479) - || 1991 CG || 5 februari 1991 || M. Arai, H. Mori
|-
| (23480) - || 1991 EL || 10 maart 1991 || R. H. McNaught
|-
| (23481) - || 1991 GT4|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (23482) - || 1991 LV || 14 juni 1991 || E. F. Helin
|-
| (23483) - || 1991 LV4|| 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (23484) - || 1991 NC1|| 12 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (23485) - || 1991 NV6|| 12 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (23486) - || 1991 PE2|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (23487) - || 1991 PX4|| 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (23488) - || 1991 PF12|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (23489) - || 1991 PU16|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (23490) - || 1991 RK3|| 12 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (23491) - || 1991 RX17|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (23492) - || 1991 RA20|| 14 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (23493) - || 1991 SO || 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (23494) - || 1991 SE2|| 16 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (23495) - || 1991 UQ1|| 29 oktober 1991 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (23496) - || 1991 VN3|| 3 november 1991 || E. F. Helin
|-
| (23497) - || 1991 VG4|| 5 november 1991 || A. Sugie
|-
| (23498) - || 1991 VH6|| 6 november 1991 || E. W. Elst
|-
| (23499) - || 1991 VY12|| 11 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (23500) - || 1992 AT2|| 9 januari 1992 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten